Oustia est le nom de deux rivières :

 Oustia, rivière de Russie ;
 Oustia, rivière d'Ukraine.

Homonymie de toponyme